Serpula cordineri är en ringmaskart som beskrevs av Fleming 1825. Serpula cordineri ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cordineri